McMillan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McMillan Township (Luce County, Michigan)
 McMillan Township (Ontonagon County, Michigan)